(ur. 1939) – angielski piłkarz
  (ur. 1949) – brytyjski redaktor i krytyk literacki
 Malcolm Edwards – brytyjski lekkoatleta aktywny na przełomie lat 70. i 80. XX wieku